

Чехув — село в гміні Санток Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Чехув — село в гміні Кіє Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства